Голубиевичи — название населённых пунктов на Украине:

 Голубиевичи — село в Народичском районе Житомирской области.
 Голубиевичи — село в Компанеевском районе Кировоградской области.